WID – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wildenrath (Germania)
 WID - (anche WID.world) acronimo del World Inequality Database, sito web statistico sulle disuguaglianze nel mondo.